Elbereth steht für

 Elbereth, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Varda, vollständig Elbereth Gilthoniel, ist die Bezeichnung der fiktiven Göttin Varda Elentári in der Elbensprache Sindarin in Tolkiens Fantasiewelt
 A Elbereth Gilthoniel, eine Hymne Tolkiens zu dieser Figur, siehe The Road Goes Ever On#A Elbereth Gilthoniel
 Elbereth (Band) eine Atmospheric-Doom-Band.